Клергу́т () — коммуна во Франции, находится в регионе Франш-Конте. Департамент — Верхняя Сона. Входит в состав кантона Шампанье. Округ коммуны — Люр.

Код INSEE коммуны — 70157.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 350 км к юго-востоку от Парижа, в 65 км северо-восточнее Безансона, в 36 км к востоку от Везуля.

Восточная часть коммуны покрыта лесами.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 408 человек.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 269 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 197 были экономически активными, 72 — неактивными (показатель активности — 73,2 %, в 1999 году было 69,5 %). Из 197 активных жителей работали 171 человек (96 мужчин и 75 женщин), безработных было 26 (10 мужчин и 16 женщин). Среди 72 неактивных 20 человек были учениками или студентами, 23 — пенсионерами, 29 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Протестантская церковь (XVIII век). Исторический памятник с 1991 года
 Ферма и гвоздильная фабрика (XIX век). Исторический памятник с 1992 года

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Верхняя Сона